Брусни́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Брусничная улица — улица в Екатеринбурге.
 Брусничная улица — улица в Липецке.
 Брусничная улица — улица в историческом районе Осиновая Роща (посёлок Парголово, Выборгского района Санкт-Петербурга).

Украина 
 Брусничная улица — улица в Донецке.